Oesede ist der Name folgender Personen

 Jutta von Oesede, im 14. Jahrhundert Äbtissin des Stiftes von Gernrode und Frose 
 Bernhard I. von Oesede, Bischof von Paderborn (1127 bis 1160)
 Bernhard III. von Oesede, Bischof von Paderborn (1204 bis 1223)

 Siehe auch
 Oesede (Georgsmarienhütte), Stadtteil der niedersächsischen Stadt Georgsmarienhütte
 Kloster Oesede, ehemaliges Kloster in der niedersächsischen Stadt Georgsmarienhütte
 Kloster Oesede (Georgsmarienhütte), Stadtteil der niedersächsischen Stadt Georgsmarienhütte
 Oesede (Meteorit), Meteorit der 1927 nahe dem Kloster Oesede niedergegangen ist